HART steht für:
 Hazardous area response team, Spezialeinheit des National Health Service
 Highway Addressable Remote Transducer, standardisiertes Kommunikationssystem zum Aufbau industrieller Feldbusse
 Human Assisted Reproductive Technology, englischer Alternativbegriff für deutsch Künstliche Besamung
 Hypervelocity Aircraft Rocket, Tactical, Projektname für die SEAD-Luft-Boden-Rakete AGR-14 ZAP

Abkürzung